San Joaquin – rzeka w USA
 San Joaquin – wulkan w wyspie Bioko w Gwinei Równikowej
Miejscowości w USA:
 San Joaquin – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Fresno
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo San Joaquin (ang. San Joaquin County) – w stanie Kalifornia
Inne:
 San Joaquin – linia kolejowa firmy Amtrak na trasie Bakersfield – Oakland / Sacramento